Нижневедугское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Семилукском районе Воронежской области Российской Федерации.

Административный центр — село Нижняя Ведуга.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Воронежской области от 2 декабря 2004 года № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

В 2009 году произведено слияние прежних Нижневедугского, Гнилушанского и Меловатского сельских поселений в единое Нижневедугское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Нижневедугское сельское поселение
 Администрация Нижневедугского сельского поселения

Муниципальные образования Семилукского района
Сельские поселения Воронежской области